Solniska – szczyt w Paśmie Solnisk w Beskidzie Makowskim
 Solniska (Solnisko) – szczyt w Paśmie Jałowieckim w Beskidzie Makowskim

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 solnisko